Stefan Larsson je lahko:

 Stefan Larsson (hokejist)
 Stefan Larsson (igralec)
 Stefan Larsson (nogometaš)
 Stefan Larsson (TV voditelj)